

Partits al Parlament 

Partits polítics de Finlàndia